Latorvár (település), település Romániában, Szeben megyében
 Latorvár (Sály), Árpád-kori várrom Sály mellett (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)